Косов, Николай:

 Косов, Николай Дмитриевич — советский физик.
 Косов, Николай Николаевич (род. 1955) — предприниматель, государственный деятель.